Alfred Escher (1819–1882) – szwajcarski polityk i pionier kolei
 Arnold Escher von der Linth (1807–1872) – szwajcarski geolog
 Felix Escher (url 1945) – niemiecki historyk
 Hans Conrad Escher von der Linth (1767–1823) – szwajcarski naukowiec i polityk
 Josef Escher (1885–1954) – szwajcarski polityk
 Maurits Cornelis Escher (1898–1972) – holenderski grafik
Inne:
 (4444) Escher – planetoida